John Hopkins (dirigent) (1927), een Britse dirigent
 John Hopkins (scriptschrijver) (1931 – 1998), een Britse scriptschrijver
 John Hopkins (acteur) (1974), een Engelse acteur
 John Hopkins (motorcoureur) (1983), een Amerikaanse motorcoureur
 John Hopkins (activist) (1938-2015), Brits politiek activist, journalist en fotograaf